Kauhsen steht für:

 Willi Kauhsen (* 1939), deutscher Autorennfahrer und Rennstallbesitzer
 Willi Kauhsen Racing Team, deutsches Motorsportteam